Lluís Serrahima i Camín (1870-1952), advocat català
 Lluís Serrahima i Villavecchia (1931-2020), escriptor català i promotor d'«Els Setze Jutges» dins el moviment de la Nova Cançó catalana